Le nom Pes peut désigner :
 Pes, le pied romain (voir unités de mesure romaines)
 Adam Pesapane, dit « Pes », un réalisateur de films d'animation

L'abréviation Pes peut désigner :
 Podatus

Le sigle PES peut signifier :
 Spectroscopie de photoélectrons, ou de photoémission (PES, pour , ou ), une technique de spectroscopie d'électrons
 Perception extrasensorielle
 Parti écologiste suisse
 , en anglais (Parti socialiste européen)
 , une série de jeu vidéos footballistiques
 Potentiels évoqués somesthésiques, une technique d'investigation électrophysiologique
 Prime d'excellence scientifique, une prime attribuée à certains chercheurs
 Polyéthersulfone, un polymère, selon la norme ISO 1043 (liste de codes de polymères)
 Paris en selle, avec la typographie « PeS », association visant à développer l'usage du vélo comme mode de déplacement dans l'agglomération parisienne et à améliorer les conditions de circulation à vélo. 
 Programme d'échange de seringues, service social de réduction des risques liés au Sida notamment.

Le code PES peut désigner :
 l'aéroport de Petrozavodsk dans la république de Carélie (Russie), selon le code AITA des aéroports